Бен Хи́лльер () — британский музыкальный поп-рок-продюсер, являющийся одним из участников новаторской группы 140 dB. Продюсировал такие популярные и получившие благожелательные отзывы критиков альбомы как Playing the Angel, Sounds of the Universe, Delta Machine группы Depeche Mode, Think Tank группы Blur, Some Cities группы Doves и Cast of Thousands группы Elbow.

Дискография

Продюсирование (неполный список) 
 2000 — Грэм Коксон — Golden D
 2001 — Clinic — Walking with Thee
 2001 — Elbow — Asleep in the Back (6 треков)
 2003 — Blur — Think Tank
 2003 — Elbow — Cast of Thousands
 2004 — Tom McRae — Just Like Blood
 2005 — Depeche Mode — Playing the Angel
 2005 — Doves — Some Cities
 2006 — The Futureheads — News and Tributes
 2007 — The Horrors — Strange House
 2008 — The Rascals — Rascalize
 2009 — Depeche Mode — Sounds of the Universe
 2013 — Depeche Mode — Delta Machine
 2013 — Надин Шах — Love Your Dum and Mad
 2015 — Balthazar — Thin Walls

Примечания

Ссылки 
 Ben Hillier Official Page at 140 dB Site

Музыкальные продюсеры Великобритании